Molekulska formula -{C6H10O}- se može odnositi na:

 Metilpentinol
 Cis-3-Heksenal
 Cikloheksanon
 Mezitil oksid